El término Aleksándrovski  puede referirse a:

Personalidades 

Borís Aleksándrovski (1891-1981), médico soviético ucraniano
Iván Aleksándrovski (1817-1894), pintor, fotógrafo, ingeniero e inventor ruso.
Mijaíl Aleksándrovski (1898-1937), agente del NKVD soviético ucraniano.
Serguéi Anatólievich Aleksándrovski (*1956), poeta y traductor soviético y ruso.
Serguéi Serguéyevich Aleksándrovski (1889-1945), diplomático soviético.
Stepán Aleksándrovski (1842-1906), pintor ruso.
Vasili Dmítrievich Aleksándrovski (1897-1934), poeta proletario soviético.
Vasili Stepánovich Aleksándrovski (1898-1972), militar soviético, Héroe de la Unión Soviética.

Localidades 

Aleksándrovski (Séverskaya, Krasnodar), localidad del raión de Séverskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Aleksándrovski (Ust-Labinsk, Krasnodar), localidad del raión de Ust-Labinsk del krai de Krasnodar, en Rusia.